Vouhé kan syfta på:
 Vouhé, Charente-Maritime
 Vouhé, Deux-Sèvres